En France, plusieurs communes possèdent une rue Dupont-des-Loges, d'après le nom de l’évêque de Metz et député protestataire au Reichstag, Paul Dupont des Loges (1804-1886) :
 Rue Dupont-des-Loges à Metz ;
 Rue Dupont-des-Loges à Nancy ;
 Rue Dupont-des-Loges à Paris ;
 Rue Dupont-des-Loges à Rennes.

Voir aussi 
 
 
 Rue Dupont-de-l'Eure

Dupont-Loges Rue